Gens Cornèlia, gens romana
 Biografies:
 Cornèlia (enverinadora), morta el .
 Cornèlia Cinnil·la, filla de Luci Corneli Cinna i esposa de Gai Juli Cèsar.
 Cornèlia Cinnil·la (esposa de Domici Ahenobarb), filla de Luci Corneli Cinna, cunyada de Gai Juli Cèsar i esposa de Gneu Domici Ahenobarb.
 Cornèlia Africana la Major, filla gran de Publi Corneli Escipió Africà el vell.
 Cornèlia Africana la Menor, filla petita de Publi Corneli Escipió Africà el vell i mare dels Gracs.
 Cornèlia (esposa de Pompeu Magne), esposa de Gneu Pompeu Magne.
 Cornèlia (germana de Sul·la), germana del dictador Sul·la.
 Cornèlia (filla de Sul·la), filla gran del dictador Sul·la.
 Fausta Cornèlia, filla petita del dictador Sul·la.
 Dret romà: Leges Corneliae, diverses lleis romanes dictades per membres de la Gent Cornèlia.